Dem heiligen Aloisius von Gonzaga sind folgende Kirchen gewidmet:

Deutschland 
 St. Aloysius (Berlin), Wedding
 Aloysiuskapelle (Daleiden) 
 St. Aloysius (Derne) in Dortmund
 St. Aloysius (Stürzelberg) in Dormagen
 St. Aloysius (Mühleip) in Eitorf
 St. Aloysius (Großtöpfer)
 St. Aloysius (Oberbruch) in Heinsberg
 St. Aloysius (Höltinghausen) in Höltinghausen, Emstek
 St. Aloisius (Herdorf)
 St. Aloysius (Iserlohn)
 St. Aloysius (Steinbach) in Lebach
 Aloysiuskapelle Opladen in Leverkusen
 St. Aloysius (Menden)
 Kapelle Zum hl. Aloysius (Mönchengladbach)
 St. Aloysius (Elvekum) in Neuss
 St. Aloysius (Nortrup)
St. Aloysius (Oberbruch), Nordrhein-Westfalen
 Aloysiuskapelle in Steinfurt-Borghorst
 St. Aloysius (Bergerfurth) in Wesel

Weltweit 
 Albanien: Katholische Kirche von Vlora
 Frankreich: Saint-Aloyse-de-Gonzague in Bréchaumont im Elsass
 Italien: San Luigi Gonzaga (Castiglione delle Stiviere)
 Kanada: St. Aloysius (Mangalore)
 Kolumbien: Basilika San Luis Gonzaga in Sevilla
 Kroatien: Crkva Alojzija Gonzage in Popovača 
 Schweiz: Wallfahrtskapelle St. Aloysius (Mannenbach)
 Slowenien: cerkev sv. Alojzija in Maribor
 Vereinigtes Königreich: St. Aloysius Gonzaga (Oxford), St Aloysius Church (Glasgow)

Siehe auch 
 St. Aloysius Catholic Church

Liste (Kirchen nach Patrozinium)